

Geografia

Austria 
 Loretto – gmina targowa w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Eisenstadt-Umgebung

Kanada 
 Loretto – miejscowość

Polska 
 Loretto – osiedle wiejskie w powiecie wyszkowskim nad rzeką Liwiec.

Stany Zjednoczone 
 Loretto – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Marion,
 Loretto – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Hennepin,
 Loretto – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Lawrence.
 Loretto – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cambria,
 Loretto – jednostka osadnicza w stanie Nebraska, w hrabstwie Boone,

Zobacz też 
 Loreto